Tribunale speciale per la difesa dello Stato – organo speciale del regime fascista italiano (1926-1943)
Tribunale speciale per la difesa dello Stato – tribunale straordinario della Repubblica Sociale Italiana (1943-1945)